Gary Gray peut désigner :
 Gary Gray (1936-2006) est un acteur américain.
 F. Gary Gray (1969-) est un réalisateur, producteur de cinéma et acteur américain.
 Gary Gray, un député australien